Onshore est un terme anglais qui désigne l'exploration, la recherche, un forage, une production à terre ou un gisement de pétrole à terre, par opposition aux exploitations offshore.

Dans le domaine de la finance et de la gestion d'entreprise, le terme onshore est utilisé pour désigner une activité économique se déroulant sur le territoire d'un pays en opposition avec offshore (voir Gestion alternative).

En informatique, un hébergement onshore est situé dans des locaux appartenant à l’entreprise, contrairement à l’hébergement offshore, situé dans d'autres pays.

Homonymie